Молодёжная у́лица — название улиц в разных населённых пунктах бывшего СССР, производное от термина «молодёжь», второе по распространённости название улиц в России.

Россия 

 Молодёжная улица — улица в Апатитах.
 Молодёжная улица — улица в Барнауле.
 Молодёжная улица — улица во Владикавказе.
 Молодёжная улица — улица в Гатчине.
 Молодёжная улица — улица в Данкове.
 Молодёжная улица — улица в Елабуге.
Молодёжная улица (Заречный)
 В Иванове:
 1-я Молодёжная улица.
 2-я Молодёжная улица.
 3-я Молодёжная улица.
 Молодёжная улица — улица в Ижевске.
В Казани:
Молодёжная улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
Молодёжная улица — улица в посёлке Щербаково Авиастроительного района.
 Молодёжная улица — улица в Королёве.
 Молодёжная улица — улица в Самаре.
 Молодёжная улица — улица в Липецке.
 Молодёжная улица — улица в Луге.
 Молодёжная улица — улица в Москве.
 Молодёжная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Молодёжная улица — улица в Новочеркасске.
 Молодёжная улица — улица в Омске.
 Молодёжная улица — улица в Орле.
 Молодёжная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Молодёжная улица — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Молодёжная улица — улица в Сергиеве;
 Молодёжная улица — улица в Ториках.
 Молодёжная улица — улица в Сергиевом Посаде.
 Молодёжная улица — улица в Смоленске.
 В Октябрьском районе Томска: 
 Молодёжная улица — улица в районе Витимской улицы;
 Молодёжная улица — улица в Кузовлеве.
 Молодёжная улица — улица в Тюмени.
 Молодёжная улица — улица в Химках.
 Молодёжная улица — улица в Чите.
 Молодёжная улица — прежнее (в составе города Кунцево до 1962 года) название Молодогвардейской улицы в Москве.
 Молодёжная улица — прежнее (до 3 сентября 2009) название Кузьминской улицы в Липецке (Северный Рудник).

Крым 
 Молодёжная улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Молодёжная улица — улица в Днепре.
 Молодёжная улица — улица в Запорожье.
 Молодёжная улица — улица в Полтаве.
 Молодёжная улица — улица в Ровно.
 Молодёжная улица — улица в Сумах.
 Молодёжная улица — улица в Харькове.
 Молодёжная улица — улица в Херсоне.

См. также 
 Молодёжный переулок
 Молодёжный проспект
 Молодёжный мост

Примечания